Фредерисия:

 Фредерисия — город и порт в Дании, центр коммуны Фредерисии.
 Фредерисия — датская коммуна в составе области Южная Дания.